Nicanor (en grec ancien  / ) est un nom grec qui peut désigner :

Personnalités 
 Nicanor le ponctuateur, grammairien du , auteur de scholies à Homère.
 Nicanor de Stagire, fils adoptif d'Aristote et messager d'Alexandre le Grand.

Généraux macédoniens et séleucides 
 Nicanor, satrape de Cappadoce ;
 Nicanor, fils de Parménion ;
Nicanor, frère de Cassandre ;
Nicanor, général de Cassandre de Macédoine ;
Nicanor, satrape de Médie et général d'Antigone le Borgne ;
Nicanor, général de Ptolémée  ;
Nicanor, général de Démétrios  Sôter, vaincu par les Maccabées.

Saints des Églises chrétiennes 
 Nicanor (mort en 38), disciple du Christ ; célébré le 28 décembre
 Nicanor (mort en 76), un des sept premiers diacres de l'Église primitive ; célébré localement le 10 janvier.
 Nicanor (mort en 297), ou Nicandre, avec Marcien, Apollonius, Léonide, Arrios, Gorgios, Hyperechios, Selinias, Irène d'Alexandrie et Pammon ou Pambo, martyrs à Dorostore en Mésie (ou en Égypte?) sous Dioclétien ; célébrés le 17 juin.
 Nicanor le Thaumaturge (mort en 1549), né à Thessalonique, ascète sur le Mont Callistrate ; célébré le 7 août.

Fête juive 
 Jour de Nicanor, fête célébrée avant la chute du Temple de Jérusalem le 13 Adar, remplacée depuis par le Jeûne d'Esther.

Monument 
 Tombe de Nicanor, sur le Mont Scopus, à Jérusalem.
 Porte de Nicanor du Second Temple de Jérusalem

hr:Nikanor